Мауро Гусман има више значења:

 Мауро Гусман (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мауро Гусман (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику